Buroli je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 73 stanovnika te 21 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 72 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji